

Речиці — село в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Речиці — село в гміні Болешковіце Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства